В статье представлен список футбольных клубов Бразилии по числу выигранных титулов. В нём перечислены все бразильские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из существующих в настоящее время или существовавших ранее основных национальных турниров (Чемпионат Бразилии по футболу, Кубок Бразилии по футболу, Суперкубок Бразилии по футболу), признанных КОНМЕБОЛ южноамериканских турниров (включая Кубок Либертадорес, Южноамериканский кубок, Кубок КОНМЕБОЛ, Суперкубок Либертадорес, Кубок Меркосур, Рекопа Южной Америки, Золотой Кубок, Кубок обладателей Суперкубка Либертадорес) или межконтинентальных клубных турниров (Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира ФИФА).

В отдельных разделах представлены списки победителей региональных и межрегиональных бразильских футбольных турниров. В общем списке данные трофеи не учтены по причине сложности сопоставления их значимости в силу изолированного состава участников.

История

Титулы

Национальные и международные 
 Принятые сокращения
Национальные соревнования
ЧБ = Чемпионат Бразилии по футболу
КБ = Кубок Бразилии по футболу
СКБ = Суперкубок Бразилии по футболу

Основные континентальные турниры
КЛ = Кубок Либертадорес
ЮК = Южноамериканский кубок
КК = Кубок КОНМЕБОЛ
СКЛ = Суперкубок Либертадорес
Прочие континентальные турниры
РЮА = Рекопа Южной Америки
КМ = Кубок Меркосур
ЗК = Золотой Кубок
КОКК = Кубок обладателей Кубка КОНМЕБОЛ
КОСКЛ = Кубок обладателей Суперкубка Либертадорес
КЧЮА = Клубный чемпионат Южной Америки по футболуОсновные межконтинентальные турниры
МКК = Межконтинентальный кубок
КЧМ = Клубный чемпионат мира ФИФА
Прочие межконтинентальные турниры
СКМЧ = Суперкубок межконтинентальных чемпионов

По клубам 

Примечание. Знаком «*» отмечены команды-члены «клуба Тринадцати».

По городам

По штатам

Межрегиональные 

 Принятые сокращения

Региональные 

В данном разделе представлены списки клубов по количеству титулов выигранных в соревнованиях уровня штатов.
 Принятые сокращения

Минас-Жейрас

Чемпионат штата Минас-Жейрас 

Чемпионат штата Минас-Жерайс по футболу — Лига Мине́йро (порт.-браз. Campeonato Mineiro) проводится под эгидой Федерации Минейро по футболу (ФМФ) (порт.-браз. Federação Mineira de Futebol) с 1915 года. Высший дивизион именуется Модуль I (порт.-браз. Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo I), худшие команды по итогам первенства вылетают в Модуль II.

Список победителей чемпионата штата:

Кубок штата Минас-Жейрас

Риу-Гранди-ду-Сул

Чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул 

Чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул по футболу — Лига Гаушу () проводится под эгидой Федерации Гаушу по футболу (ФГФ) () с 1919 года. Лига Гаушу по силе в Бразилии согласно рейтингу КБФ уступает только Лиге Паулисте и Лиге Кариоке и входит в элитарную четвёрку лиг Бразилии (вместе с ещё Лигой Минейро). В Первом (или Высшем) дивизионе ) выступают 16 команд, разбитых на две группы. На протяжении всей истории в Лиге выделились два ярко выраженных клуба лидера: «Интернасьонал» и «Гремио».

В 1919—1929 годах в штате проводились любительские полуофициальные чемпионаты. Их результаты, впрочем, всё-равно учитываются среди достижений клубов, становившихся чемпионами. Официальные чемпионаты стали проводиться с 1930 года. С 1942 года в штате стали проводиться соревнования среди профессиональных клубов. С этого момента начинается тотальное доминирование двух титанов из Порту-Алегри — «Интера» и «Гремио».

Список победителей чемпионата штата:

Примечание. В 1923 и в 1924 годах чемпионат Гаушу не проводился.

Кубок штата Риу-Гранди-ду-Сул

Рио-де-Жанейро

Чемпионат штата Рио-де-Жанейро 

Чемпионат штата Рио-де-Жанейро по футболу, Лига Кариока, проводится c 1906 года под эгидой Федерации футбола штата Рио-де-Жанейро (ФФШРЖ) (порт.-браз. Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Членами лиги являются 108 клубов, которые выступают в дивизионах с 1-го по 3-й уровни.

Список победителей чемпионата штата:

Кубок штата Рио-де-Жанейро 

Кубок штата Рио-де-Жанейро по футболу (Copa Rio) проводится c 1991 года под эгидой Федерации футбола штата Рио-де-Жанейро (ФФШРЖ) (порт.-браз. Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Изначально турнир проводился с целью определить представителей штата в Кубке Бразилии по футболу (Copa do Brasil) в следующем году (другим представителем становился чемпион штата). Если бы чемпион штата также выигрывал Кубок, место в национальном кубке предоставлялось финалисту турнира. В 1995 году бразильская футбольная конфедерация стала выдавать приглашения для участия в Copa do Brasil, и, как следствие этого, Copa Rio перестал быть интересным для ведущих клубов штата, поэтому проведение турнира было прекращено. В 1996 и 1997 годах соревнование было заменено аналогичным турниром, оспариваемым только клубами из-за пределов столицы штата, широко известным как Copa do Interior. В 1998 году была предпринята попытка воссоздать Кубок Рио, но без предоставления места в Copa do Brasil. Эта попытка оказалась неудачной, и через три года турнир снова был закрыт. В 2005 году и с 2007 года соревнование проводится снова без участия наиболее значимых клубов штата, и снова без квалификации в кубок страны.

Список победителей кубка штата:

Сан-Паулу

Чемпионат штата Сан-Паулу 

Чемпионат штата Сан-Паулу по футболу, Лига Паулиста, проводится c 1901 года под эгидой ФПФ — Federação Paulista de Futebol (Федерации Футбола штата Сан-Паулу). Высший дивизион называется чемпионатом штата Сан-Паулу по футболу в первом дивизионе (Серия A) (). Лига Паулиста является сильнейшим чемпионатом штата в Бразилии согласно рейтингу КБФ. На протяжении всей истории в Лиге выделились четыре ярко выраженных клуба лидера: «Сан-Паулу», «Коринтианс», «Сантос» и «Палмейрас».

Список победителей чемпионата штата:

Примечания:
 В 1913 году «Паулистано» выиграл два чемпионата Паулисты под эгидой двух федераций.
 «Палмейрас» — правопреемник «Палестра Италия». Статистика этих команд объединена.
 «Сан-Паулу» — правопреемник «Сан-Паулу да Флореста». Статистика этих команд объединена.

Кубок штата Сан-Паулу 

Кубок штата Сан-Паулу по футболу Copa Paulista de Futebol, ранее известный как Copa FPF, также иногда называемый Copa Federação Paulista de Futebol, является турниром, организованным федерацией футбола штата Сан-Паулу каждую год во вторую половину сезона. В нём участвуют команды штата Сан-Паулу, не играющие в бразильской лиге, и резервные составы клубов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. Проводится с 1999 года.

Список победителей кубка штата:

Примечания 

Бразилия по трофеям
 
Бразилия по трофеям